Samuel Taylor – tennista britannico
 Samuel Taylor –  inventore inglese, pioniere della stenografia moderna
 Samuel A. Taylor, accreditato anche come Samuel Taylor – sceneggiatore statunitense